Ел Батекито има више значења:

 Ел Батекито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Батекито (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику